Assedio di Rodi (305 a.C.) da parte di Demetrio I Poliorcete;
 Assedio di Rodi (88 a.C.) da parte di Mitridate VI del Ponto;
 Assedio di Rodi (1444) da parte del Sultanato mamelucco (fallito);
 Assedio di Rodi (1480) da parte degli Ottomani (fallito);
 Assedio di Rodi (1522) da parte degli Ottomani (riuscito).